Nylander är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 3002 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nylander

 Alexander Nylander (född 1998), svensk-kanadensisk ishockeyspelare
 Axel Nylander (1888–1965), civilingenjör, politiker, högerman
 Axel-Uno Nylander (1922–2009), ingenjör, direktör och politiker, högerman
 Bengt Nylander (1803–1879), präst
 Carl Nylander (född 1932), antikforskare, arkeolog och författare
 Christer Nylander (född 1968), politiker, folkpartist
 Daniel Nylander (1739–1783), borgmästare i Borgå
 Einar Nylander (1893–1957), ämbetsman
 Erik Nylander (1885–1958), direktör och politiker, högerman
 Eva Nylander (född 1951), professor i klinisk fysiologi
 Eva Nilsson Nylander (född 1954), bibliotekarie, bokhistoriker
 Gunnar Nylander (1919–2018), kirurg
 Henrik Nylander (1914–1993), konstruktionstekniker
 Ingvar Nylander (1922–2015), barn- och ungdomspsykiater
 Jan Nylander (född 1954), TV-journalist
 Jens Nylander (född 1979), IT-entreprenör
 Johan Nylander (1698–1761), biskop
 Johan Mattsson Nylander (1742–1810), finländsk fabrikör och skådespelare
 John William Nylander (1869–1949), finländsk författare
 Karl Uno Nylander (1852–1901), orientalist, teolog och domprost
 Kerstin Nylander (1899–1976), finländsk skådespelare och regissör
 Kurt Nylander (1954–2014), teaterchef
 Leif Nylander (född 1954), konteramiral
 Lennart Nylander (1901–1966), diplomat
 Maja Kristin Nylander (född 1979), fotograf och konstnär
 Margaretha Nylander (1782–1876), kokboksförfattare, pseudonym
 Marie Nylander, gift Ahrle, (1945–2003), svensk skådespelare
 Michael Nylander (född 1972), ishockeyspelare
 Mikaela Nylander (född 1970), finlandssvensk politiker
 N.H. Nylander (1856–1940), cykelfabrikör och biografdirektör 
 Nike Nylander (född 1966), journalist
 Ola Nylander (född 1957), arkitekt och arkitekturforskare
 Oscar Nylander (1853–1920), industriman och politiker
 Peter Nylander (född 1976), ishockeyspelare
 Simon Nylander (1668–1715), svensk handlande
 Sven Nylander (född 1962), friidrottare, häcklöpare
 Titti Nylander (född 1941), journalist och föreläsare
 William Nylander, flera personer
 William Nylander (botaniker) (1822–1899), finländsk naturforskare
 William Nylander (ishockeyspelare) (född 1996), kanadensisk-svensk ishockeyspelare

Källor

Noter

Svenska efternamn